Застава може да се односи на:

 Застава (знамење)
 Застава (фабрика) - фабрика у Крагујевцу
 Застава (компанија)
 Застава (филм)
 Застава (лист)